Taj Csün (1966) kínai gyorskorcsolyázó, olimpikon
 Taj Csün (1992) olimpiai bronzérmes, ifjúsági olimpiai bajnok kínai úszó